Turniej curlingu podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 odbył się w Gangneung, na lodowisku Gangneung Curling Centre między 8 a 25 lutego 2018. Curling był jedyną dyscypliną rozgrywaną podczas wszystkich dni Igrzysk. Curlerzy w rywalizacji olimpijskiej zmagali się po raz siódmy. W programie olimpijskim zadebiutował curling par mieszanych, gdzie drużyna składa się z kobiety i mężczyzny, którzy zagrywają w endzie jedynie pięć kamieni. Decyzję o włączeniu curlingu par mieszanych MKOl podjął w czerwcu 2015 roku.

W Korei Południowej rywalizowało po 10 reprezentacji kobiecych i męskich oraz 8 par mieszanych. Łącznie 116 zawodników.

Tradycyjnie przed turniejem olimpijskim arena gościła uczestników Mistrzostw Świata w Curlingu na Wózkach 2017 i Mistrzostw Świata Juniorów 2017. Tytułów mistrzowskich z Soczi 2014 bronili reprezentanci Kanady.

Kwalifikacje

Kobiety i mężczyźni 
W turnieju olimpijskim wzięło udział 10 reprezentacji. Kwalifikacja olimpijska nastąpiła poprzez dwa sposoby. Siedem drużyn zakwalifikowało się do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 dzięki wynikom mistrzostw świata w latach 2016 i 2017. Państwa, które z klasyfikacji uzyskały mniej punktów bądź występowały na mistrzostwach świata w latach 2014 lub 2015 miały prawo uczestnictwa w turnieju kwalifikacyjnym. W tym cyklu olimpijskim turniej odbył się między 5 a 10 grudnia 2017 w czeskim Pilźnie. Do turnieju w Pjongczangu awansowały dwa najlepsze zespoły. Stawkę uzupełniły reprezentacje Korei Południowej, które jako gospodarze mieli zapewnione prawo występu.

 W przypadku Wielkiej Brytanii uwzględniane są jedynie występy Szkotów, co wynika z porozumienia między szkocką, angielską oraz walijską federacją.

Pary mieszane 
W konkurencji par mieszanych kwalifikacja odbywała się wyłącznie za pomocą punktów zdobytych podczas mistrzostw świata w latach 2016 i 2017. Do turnieju olimpijskiego zakwalifikowało się 7 reprezentacji z największą liczbą punktów oraz Koreańczycy jako gospodarze.

 W przypadku Wielkiej Brytanii uwzględniane są jedynie występy Szkotów, co wynika z porozumienia między szkocką, angielską oraz walijską federacją.

System gry 
Zespoły we wszystkich konkurencjach rozgrywały mecze każdy z każdym. Do półfinałów awansowały cztery najlepsze reprezentacje, triumfator rudny grupowej zmierzył się z 4. drużyną, natomiast 2. z 3. Zwycięzcy meczów półfinałowych rywalizowali o złote medale w finale, przegrani zaś o medale brązowe.

Zestawienie medalistów

Turniej kobiet 

Turniej kobiet rozpoczął się 14 lutego, mistrzynie olimpijskie zostały wyłonione 25 lutego.

Runda grupowa 
 Klasyfikacja po Round Robin

Runda finałowa

Półfinały 
23 lutego 2018; 20:05

Mały finał 
24 lutego 2018; 20:05

Finał 
25 lutego 2018; 9:05

Turniej mężczyzn 

Turniej mężczyzn rozpoczął się 14 lutego, mistrzowie olimpijscy zostali wyłonieni 24 lutego.

Runda grupowa 
 Klasyfikacja po Round Robin

Tie-breaker 
22 lutego 2018; 9:05

Runda finałowa

Półfinały 
22 lutego 2018; 20:05

Mały finał 
23 lutego 2018; 15:35

Finał 
24 lutego 2018; 15:35

Turniej par mieszanych 

Turniej par mieszanych rozpoczął się 8 lutego, mistrzowie olimpijscy zostali wyłonieni 13 lutego.

Runda grupowa 
 Klasyfikacja po Round Robin

Tie-breaker

Runda finałowa

Półfinały

Mały finał

Finał

Zobacz też 
 Sezon 2017/2018 w curlingu
 Canadian Olympic Curling Trials 2017, turniej wyłaniający reprezentacje Kanady
 Curling na wózkach na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018

Przypisy

Bibliografia 
 Serwis olimpijski Światowej Federacji Curlingu
 
 
 
 

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018